Enzo Magnanini (1935-1968) – calciatore italiano
 Gaetano Magnanini (1866-1950) – chimico italiano
 Ottavio Magnanini (1574-1652) – scrittore italiano
 Renzo Magnanini (1920-2006) – pittore e scultore italiano